Muziek
 Picture (band), een Nederlandse metalband
 Picture (Kino), een muziekalbum van de Britse muziekgroep Kino
 Picture (Kid Rock en Sheryl Crow), een duet uit 2002